Спорти́вная улица — улица в Автозаводском районе города Тольятти. Проходит параллельно набережной автозаводского района. Проезжая часть в три полосы для каждого направления, с разделительным газоном между ними.

Описание 
Проходит вдоль 8 квартала кирпичных новостроек возведённых компаниями «Стронж», «Строй Финанс» и «Лада Дом», а также проходит вдоль набережной Автозаводского района, которая после распада СССР так и не была достроена. Улица пересекается с улицами Маршала Жукова, Юбилейная, пр-та Степана Разина и Приморским бульваром.

Улица появилась во время застройки Автозаводского района в 1960-х годах. Существует мнение, что название дано по причине проведения спортивных мероприятий на этой улице, так как она является окраинной. Нумерация начинается идёт с востока на запад, чётная сторона по правую руку.

На протяжении всей улицы по ней ходит общественный транспорт в виде автобусов № 13, № 15, № 16, № 23, № 27, № 28, № 35, № 36, №62к, № 73 и маршрутных такси. Имеется троллейбусная контактная сеть, однако последний троллейбусный маршрут, проходящий по этой улице, был закрыт в 2015 году.

В 2012—2013 годах на шоссе Спортивной улицы летом проводились кольцевые автогонки на кубок Lada Granta.

Вдоль улицы, на противоположной территории 8 квартала расположен «Прибрежный парк», засаженный первыми жителями в период строительства Автозаводского района, а каждое дерево, высаженное в парке символизирует собой семью. В парке проходит ежегодный народный праздник Сабантуй.

Административное здание, ул. Спортивная, дом № 9 — бывшее здание Соцкультбыта ВАЗа, затем «Автомобильного банкирского дома» реформированного в банк «Лада Кредит». В настоящее время офисный центр.

Здания и сооружения 
 Дом № 4в Торговый центр «Малина» 
 Дом № 9 офисный центр → (бывшее здание банка «Лада Кредит»)
 Дом № 11 автосалон «Алдис» BMW
 Дом № 19 Спортивный комплекс «Девис» (Devis)
 Дом № 22 автосалоны «Премьера» Volkswagen, Skoda, Citroen.
 Дом № 23 танцевальный ресторан «Матрёшки»
 Дом № 27 и № 9в бар-ресторан «Причал»
 Дом № 34а Автоколонна № 2 МП ТПАТП-3; ДП Западная (Тольяттинский автобус) 
 Вдоль улицы Спортивной и Революционной, расположен стадион Торпедо и гостинично-развлекательный комплекс «Вега» — 24-этажное легендарное здание которое 30 лет являлось советским недостроем, в 2007 году при участии Сбербанка и Фиа-банка, здание было достроено. В нём расположились гостиница и развлекательный комплекс.

Примечания 

Улицы Тольятти